Бонфанте () — італійське прізвище.

Відомі носії 

 Джуліано Бонфанте (1904-2005) — італійський лінгвіст, індоєвропєїст, етрускології
 Лариса Бонфанте — американський лінгвіст-классицист та археолог італійського походження